Сара Эймс (, полное имя Sarah Fisher Clampitt Ames; 1817—1901) — американская скульптор.

Биография 
Родилась в 1817 году в городе Льюис, штат Делавэр.

Изучала искусство в Бостоне и в Риме. Она вышла замуж за художника-портретиста .

Во время Гражданской войны в США Сара Эймс руководила больницей, расположенной в вашингтонском Капитолии. Она была хорошим другом Авраама Линкольна либо из-за своего положения в больнице, либо из движения против рабства. Руфус Уилсон, автор книги «Lincoln in portraiture», утверждал, что Эймс знала Линкольна «очень близко и дружелюбно» по своей работе в больнице Капитолия.

Сара Фишер и  были первыми скульпторами, создавшими официальные изображения президента Линкольна для Капитолия Соединенных Штатов. Мраморный бюст Авраама Линкольна работы Сары Эймс был создан в 1866 году. В настоящее время скульптура находится в здании Капитолия США. Она создала ещё не менее пяти бюстов Линкольна, которые находятся в здании Капитолия штата Массачусетс, , Историческом обществе Линна (Lynn Historical Society) и Художественном музее Вудмер.

Сара Эймс выставляла свои работы в Женском здании на Всемирной Колумбовой выставке 1893 года в Чикаго.

Умерла в 1901 году в Вашингтоне.

Библиография 
 Dabakis, Melissa (2008). «Sculpting Lincoln: Vinnie Ream, Sarah Fisher Ames, and the Equal Rights Movement». doi:10.1086/587917. S2CID 191491370.

Примечания

Ссылки 
 Sarah Fisher Clampitt Ames (1817—1901)

Художники США
Скульпторы США